Karl Schulz – produttore cinematografico

Sport
Karl Schulz (1901-1971) – calciatore tedesco, in nazionale nel 1925
Karl Schulz (1905-1971) – calciatore tedesco, in nazionale nel 1929